Onomàstica
 Josep Maria Soler i Canals: (1946) Eclesiàstic català, abat de Montserrat entre 2000 i 2021.
 Josep Maria Soler i Coll: (1893-1971) Escalador i esquiador català.
 Josep Maria Soler i Montaner: (1872-1936) Músic i compositor català
 Josep Maria Soler i Soler, director del periòdic L'Eco de Sitges.
 Josep Maria Soler, futbolista del RCD Espanyol de començaments del .

 Altres
 CEIP Josep Maria Soler i Gené, centre educatiu de Montbrió del Camp (Baix Camp).